Люльпанское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Медведевском районе Марий Эл Российской Федерации.

Административный центр — деревня Люльпаны.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Марий Эл от 28 декабря 2004 года № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл».

С 1 апреля 2014 года в состав поселения вошли населённые пункты, ранее входившие в упразднённые сельские поселения Пижменское (деревни Пижма, Большая Убрень, Зверево, Орловка, Соловьи, Сухоречье, Юж-Изыгачево, Юж-Озерный, Юж-Сапарово, Юж-Толешево) и Туршинское (деревни Средняя Турша, Головино, Курманаево, Малая Турша, Туршемучаш и посёлок Турша).

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Медведевского района
Сельские поселения Марий Эл